Werner Reiterer ist der Name folgender Personen:

* Werner Reiterer (Künstler) (* 1964), österreichischer Künstler
 Werner Reiterer (Leichtathlet) (* 1968), australischer Leichtathlet österreichischer Herkunft